

Anni
63 – anno del I secolo d.C.
63 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
63 – numero naturale